Podání může být:

 podání ruky – specifický typ pozdravu užívaný při společenském styku mezi lidmi
 oficiální předání dokumentu: písemnosti, úředního tiskopisu apod.
 elektronické podání
 sdělení závažné skutečnosti některému orgánu státní moci – například podání trestního oznámení
 vyhlášení návrhu obchodu (závazného pro navrhovatele), např. ceny na burze nebo aukci, při všeobecně známých ostatních smluvních podmínkách, parametrech kontraktu: množství, kvalitě, období platnosti, způsobu doručení a předání apod.
 uvedení míče do hry, cizím slovem „servis“, ve volejbale, plážovém volejbale, nohejbalu a ve všech raketových a pálkových sportech 
 základní tenisový úder viz Podání (tenis)
 barevné podání – věrnost barev při osvětlení z nějakého zdroje
 podání zásilky poště nebo přepravní službě

Související článek 
 podatelna
 podací lístek

Externí odkazy